Halowe Mistrzostwa Belgii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 21 lutego w Gandawie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Wieloboje 
Mistrzostwa Belgii w wielobojach rozegrano 6 i 7 lutego w Gandawie.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2010 w Belgii
2010 w lekkoatletyce
Belgia 2010
Mistrzostwa Belgii w lekkoatletyce